Ектор Морено (,  17 січня 1988, Куліакан) — мексиканський футболіст, захисник катарського клубу «Аль-Гарафа» та національної збірної Мексики.

Клубна кар'єра 
Вихованець футбольної школи клубу «УНАМ Пумас». Дорослу футбольну кар'єру розпочав 2006 року в основній команді того ж клубу, в якій провів один сезон, взявши участь у 38 матчах чемпіонату. Більшість часу, проведеного у складі «УНАМ Пумас», був основним гравцем захисту команди.

Своєю грою за цю команду привернув увагу представників тренерського штабу нідерландського клубу АЗ, до складу якого приєднався 2007 року. Відіграв за команду з Алкмара наступні чотири сезони своєї ігрової кар'єри.

2011 року уклав контракт з клубом «Еспаньйол», у складі якого провів наступні чотири роки своєї кар'єри гравця.  Граючи у складі «Еспаньйола» також здебільшого виходив на поле в основному складі команди.

З 2015 року два сезони захищав кольори команди клубу ПСВ. Тренерським штабом нового клубу також розглядався як гравець «основи».

Згодом з 2017 по 2019 рік грав у складі команд клубів «Рома» та «Реал Сосьєдад».

До складу клубу «Аль-Гарафа» приєднався 2019 року. Станом на 19 листопада 2019 року відіграв за катарську команду 3 матчі в національному чемпіонаті.

Виступи за збірну 
2007 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Мексики. Наразі провів у формі головної команди країни 104 матчі, забив 4 голи.

У складі збірної був учасником чемпіонату світу 2010 року у ПАР, чемпіонату світу 2014 року в Бразилії та чемпіонату світу 2018 року в Росії.

Двічі вигравав Золотий кубок КОНКАКАФ — у 2011 і 2019 роках.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів 
Станом на 12 серпня 2019 року

Статистика виступів за збірну 
Станом на 20 листопада 2019

Титули і досягнення 
  Володар Золотого кубка КОНКАКАФ (2):
: 2011, 2019
 Срібний призер Золотого кубка КОНКАКАФ: 2021
 Чемпіон Нідерландів (2):
АЗ (Алкмар): 2008–09
ПСВ: 2015–16
 Володар Суперкубка Нідерландів (2):
АЗ (Алкмар): 2009
ПСВ: 2016
 Володар Ліги чемпіонів КОНКАКАФ (1): 
 «Монтеррей»: 2021

Примітки

Посилання 

Мексиканські футболісти
Футболісти «УНАМ Пумас»
Футболісти «АЗ»
Футболісти «Еспаньйола»
Футболісти «ПСВ Ейндговен»
Футболісти «Роми»
Футболісти «Реал Сосьєдада»
Футболісти «Аль-Гарафи»
Мексиканські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Нідерландах
Футбольні легіонери в Іспанії
Футбольні легіонери в Італії
Футбольні легіонери в Катарі
Футболісти, які зіграли 100 і більше матчів за збірну
Уродженці Кульякана